Чирикі — затока Тихого океану біля берегів Панами.
 Чирикі — провінція Панами.